

Toponyme 

 Philippeville, ville belge de la province de Namur ;
 Philippeville, ancien nom de la ville portuaire algérienne de Skikda.